Christian Due-Boije, švedski hokejist, * 12. oktober 1966, Švedska.

Due-Boije je v švedski ligi igral za klube Hammarby IF, Djurgårdens IF, Södertälje SK in Malmö IF, dve sezoni pa tudi za Star Bulls Rosenheim v nemški ligi. Za Djurgårdens IF je igral enajst zaporednih sezon. 

Za švedsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, kjer je osvojil zlato medaljo.

Pregled kariere

|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 83/84
|
| 27
| 5
| 6
| 11
|
| 22
|
| 9
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 84
|
| 5
| 2
| 1
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska liga
| 84/85
|
| 33
| 3
| 7
| 10
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 85
|
| 7
| 1
| 0
| 1
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Hammarby IF
| Švedska 2. liga
| 85/86
|
| 32
| 3
| 4
| 7
|
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 86
|
| 7
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 86/87
|
| 28
| 4
| 2
| 6
|
| 53
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 35
| 5
| 6
| 11
|
| 16
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 26
| 6
| 4
| 10
|
| 10
|
| 8
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 35
| 3
| 8
| 11
|
| 28
|
| 8
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 40
| 2
| 10
| 12
|
| 44
|
| 7
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 1
| 8
| 9
|
| 52
|
| 10
| 1
| 2
| 3
|
| 12
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 4
| 5
| 9
|
| 60
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 34
| 2
| 7
| 9
|
| 48
|
| 6
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 0
| 1
| +5
| '''12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 38
| 1
| 6
| 7
|
| 50
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 37
| 3
| 10
| 13
|
| 38
|
| 4
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Djurgårdens IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 41
| 2
| 10
| 12
|
| 57
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 97/98
|
| 42
| 2
| 7
| 9
| -20
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| 4
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 98/99
|
| 49
| 9
| 12
| 21
| -19
| 55
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Star Bulls Rosenheim
| Nemška liga
| 99/00
|
| 50
| 7
| 29
| 36
| -3
| 28
|
| 12
| 0
| 3
| 3
| +10
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 00/01
|
| 45
| 2
| 2
| 4
| +1
| 67
|
| 6
| 1
| 1
| 2
| -5
| 8
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 01/02
|
| 40
| 2
| 2
| 4
| -9
| 44
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -2
| 4
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 737
| bgcolor="#7FFF00" | 67
| bgcolor="#7FFF00" | 147
| bgcolor="#7FFF00" | 220
| bgcolor="#7FFF00" | -45
| bgcolor="#7FFF00" | 838
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 95
| bgcolor="#7FFF00" | 14
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 72
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti Hammarby IF
Hokejisti Djurgårdens IF
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti Star Bulls Rosenheim
Hokejisti Malmö IF Redhawks